Alfonso Carrillo de Albornoz (?-1434), cardinal ;
 Álvaro de Albornoz (1879-1954) diplomate espagnol ;
 Carlos Daniel Albornoz Cabrera (2000- ), joueur d'échecs cubain ;
 Claudio Sánchez-Albornoz (1894-1984), historien ;
 Concha de Albornoz (1900-1972), intellectuelle espagnole ;
 Gil Álvarez Carrillo de Albornoz (1310-1367), cardinal ;
 Palais Albornoz, un palais qu'il construisit à Viterbe ;
 Gil Carrillo de Albornoz (1579-1649), cardinal ;
 José Carrillo de Albornoz y Montiel, duc de Montemar (1670-1747) ;
 Miiko Albornoz (1990-), footballeur ;
 Pedro Gómez Barroso de Albornoz (?-1374), cardinal ;
 Severo Ochoa de Albornoz (1905-1993), biochimiste.